Кальдес () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 1083 человека (2008 г.), плотность населения составляет 54 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 38022. Телефонный код — 0463.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Варфоломей, празднование 24 августа.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Канд-Сен-Мартен, Франция

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/